Szamoszatai Zószimosz mozaikművész a kommagénéi Zeugmában
 Zószimosz, 107-ben meggyilkolt mártír
 Zószimosz, 110-ben meggyilkolt mártír
 Zószimosz, 3. századi kilikiai remete
 Zószimosz, 4. századi hellén alkimista
 Zószimosz, 4. századi nápolyi püspök
 Zószimosz, az Anthologia Graecában megjelenő egyik epigrammaköltő
 Zószimosz, 5. századi pápa
 Zószimosz (kb. 460–560), palesztinai szerzetes
 Zószimosz, 5. század végi bizánci történetíró, Zosimus Historicus
 Zószimosz, 5–6. századi író, a Zószimosz-apokrif szerzője
 Zószimosz, Szürakuza püspöke a 7. század közepén
 János Zószimosz, 10. századi grúziai keresztény pap
 Zószimosz (?–1494), moszkvai metropolita
 Zoszima (Zosimus Dawydow, Igor Vasziljevics Davidov, 1963–2010), Jakutszk püspöke
Biológia
 Zosimus, a rákok egyik neme
 Zosimus aeneus, a fenti nem egyik faja